Seneci (gènere), gènere de plantes de la família de les asteràcies
 Herenni Seneció, escriptor romà del segle I